Bloedau ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Bloedau (1804–1886), Schwarzburg-Sondershausener Geheimrat und Leibarzt
 Curt von Bloedau (1864–1924), Landrat und Landtagsabgeordneter (Neffe des Hermann von Bloedau)
 Hermann von Bloedau (1853–1927), Offizier, Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags (Sohn des Carl von Bloedau)
 Ludwig Bloedau (1820–1870), Arzt in Nordhausen